7th Avenue (Brighton Line), een station van de metro van New York aan de Brighton Line in Brooklyn
 7th Avenue (Culver Line), een station van de metro van New York aan de Culver Line in Brooklyn
 7th Avenue (Manhattan), een straat in Manhattan
 7th Avenue (Sixth Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Sixth Avenue Line en de Queens Boulevard Line in Manhattan